Nakhon Phanom (provincie), een provincie in het noordoosten van Thailand.
Amphoe Mueang Nakhon Phanom, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het noordoosten van Thailand.
Nakhon Phanom (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand